Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 1904 являлись демонстрационным видом программы. Прошли четыре турнира. Это были первые показательные соревнования на Олимпийских играх.

Любительское соревнование

Соревнование колледжей

Соревнования высших школ

Соревнования начальных школ

Ссылки 
 Официальный отчёт об Играх  

Соревнования на летних Олимпийских играх 1904
1904 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в США